Liebenau ist der Name folgender geographischer Objekte: 

Gemeinden:
 Liebenau (Hessen), Stadt im Landkreis Kassel, Hessen
 Liebenau (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Liebenau (Oberösterreich), Marktgemeinde in Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Liebenau (Altenberg), Ortsteil von Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Liebenau (Gößweinstein), Ortsteil von Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Liebenau (Meckenbeuren), Ortsteil von Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Liebenau (Kamenz), Ortsteil von Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Liebenau (Waldenbuch), Ortsteil von Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Liebenau (Zandt), Ortsteil von Zandt, Landkreis Cham, Bayern
 Liebenau (Graz), Stadtbezirk von Graz

 Liebenau (gemeindefreies Gebiet), ein 1972 aufgelöstes und in die Stadt Landshut eingegliedertes gemeindefreies Gebiet

historisch:
 Gostycyn, Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (ehemals Liebenau im Landkreis Tuchel, Danzig-Westpreußen)
 Lubnów (Oborniki Śląskie), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Liebenau im Landkreis Wohlau, Niederschlesien)
 Lubnów (Pokój), Ortschaft bei Pokój in der Woiwodschaft Oppeln, Polen (ehemals Liebenau im Landkreis Oppeln, Oberschlesien)
 Lubnów (Ziębice), Ortschaft bei Ziębice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Liebenau im Landkreis Frankenstein, Niederschlesien)
 Lubnowo, Polen, Ortschaft bei Płoskinia, Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Liebenau im Landkreis Braunsberg, Ostpreußen)
 Lubrza (Lebus), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen (ehemals Liebenau im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg)
 Miłosna (Godkowo), Ortschaft bei Godkowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Liebenau im Landkreis Preußisch Holland, Ostpreußen)
 Nowe Lignowy, Ortschaft bei Kwidzyn, Woiwodschaft Pommern, Polen (ehemals Neu-Liebenau im Landkreis Marienwerder, Ostpreußen)
 Liebenau, historischer Name von Gilgenau im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Elganowo im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hodkovice nad Mohelkou, Stadt in Tschechien
 Libnov, Ortsteil von Krajková, Tschechien
 Libná, Wüstung bei Teplice nad Metují, Tschechien

Regionen:
 Samtgemeinde Liebenau, ehemalige Samtgemeinde in Niedersachsen
 Liebenau (bei Halle), Landschaft bei Halle (Saale)

Bauwerke:
 Schloss Liebenau, mehrere Bauwerke
 Kloster Liebenau bei Worms
 Wasserburg Liebenau (Zandt), Wasserburg in Grub, Bayern
 Burgstall Liebenau, abgegangene Burg bei Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Burgruine Liebenau, abgegangene Burg südöstlich von Neckartailfingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Liebenau ist der Familienname folgender Personen:
 Liebenau (Adelsgeschlecht), Adelsfamilien

 Albert von Liebenau (1799–1871), deutscher Generalmajor
 Anna von Liebenau (1847–1915), Schweizer Schriftstellerin
 Eduard von Liebenau (1840–1900), deutscher Generalmajor und Hausmarschall von Kaiser Wilhelm II.
 Friedrich Christian von Liebenau (1764–1832), deutscher Oberst
 Gottlob Haubold von Liebenau (1721–1792), sächsischer Generalmajor
 Hermann von Liebenau (1807–1874), Schweizer Geschichtsforscher, Schriftsteller und Arzt
 Hubert von Liebenau (* um 1900), Offizier
 Johann Siegmund von Liebenau (1607–1671), deutscher Amtshauptmann
 Nomen Nescio von Liebenau (1878–1938?), deutscher Jurist
 Sophia Dorothea von Liebenau (geb. von Derschau; um 1750–??), deutsche Adlige
 Theodor von Liebenau (1840–1914), Schweizer Historiker und Archivar

Liebenau steht für:
 Stiftung Liebenau, Stiftung in Meckenbeuren, Baden-Württemberg
 Liebenau, österreichische Lokomotive, siehe ÖNWB IIa
 Liebenau II, österreichische Lokomotive, siehe kkStB 15

Siehe auch:
 Lebenau
 Liebenauer
 Czarna Woda (dt. Lübenau)